Borgogno ima više značenja:
 Borgogno, Asti
 Borgogno, Cuneo